Jméno John Hammond nosí více významných osobností:

 John Hammond (fiktivní postava) – fiktivní postava multimilionáře, duchovního tvůrce a zakladatele Jurského parku
 John H. Hammond (1910–1987) – americký hudební producent
 John P. Hammond (* 1942) – americký bluesový zpěvák, kytarista a hráč na foukací harmoniku